Таккылькагылькы (устар. Таккыль-Кагыль-Кы) — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Устье реки находится в 6 км по правому берегу реки Кагылькы. Длина реки составляет 41 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Таз.

Код объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300070981.

Примечания 

Бассейн Большой Тотыдэоттаяхи
Реки Красноселькупского района